Ducato bezeichnet
 Das italienische Wort für Herzogtum (Duca = Herzog). Im venezianischen Dialekt wird daraus Dogado, was historisch den ursprünglichen Herrschaftsbereich der Republik Venedig bezeichnet.
 Ducato ist auch die Kurzform für den Autotyp Fiat Ducato.
 Der Name der Goldmünze Dukaten geht auf das lateinische Wort Ducatus auf der ersten dieser Münzen zurück, womit das Herzogtum Christi angesprochen war.

Weblinks 

Adelstitel